Каміла Розалі Клоде́ль (, 8 грудня 1864 — 19 жовтня 1943) — відома французька жінка-скульптор реалістичного напрямку.

 «Каміла Клодель» — французький історично-біограічний фільм 1988 року (реж. Бруно Нюйттен).
 «Каміла Клодель, 1915» — біографічний фільм 2013 року (реж. Брюно Дюмон).